Ахиллобатор (, буквально — воин Ахилл) — род плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид, живших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории современной Монголии. Типовой и единственный вид — Achillobator giganticus.

История изучения 

Впервые остатки ахиллобатора были обнаружены во время русско-монгольской экспедиции в 1989 году, однако вид был описан только 10 лет спустя — в 1999 году монгольским палеонтологом А. Пэрлэ и американцами Марком Нореллом (Mark Norell) и Джимом Кларком (Jim Clark), хотя описание было не полным и содержало ошибки.

Согласно исследованиям, ахиллобатор находится в наиболее тесном родстве с североамериканскими дромеозавридами, такими как ютараптор и дромеозавр, вместе с которыми его иногда включают подсемейство дромеозаврин. Таз ахиллобатора имеет некоторые примитивные черты ящеротазовых динозавров в сравнении с другими представителями своего семейства.

Описание 

Окаменелости ахиллобатора были найдены в , или формации Баин-Ширэ, в аймаке Дорногови (Монголия). Ископаемые остатки представлены в основном в полусочленённом виде: среди них были обнаружены фрагмент верхней челюсти с зубами, позвонки всех отделов позвоночника, рёбра, плечевые кости, кости таза и кости передних и задних конечностей.

Согласно оценке  2016 года, ахиллобатор достигал 5 м в длину при массе 250 кг. В 2019 году Молина-Перес и Ларраменди дали меньшую оценку размера: по их данным, при жизни образец FR.MNUFR-15 достигал длины 3,9 м и массы 165 кг (при бедре длиной 1,25 м).

Палеоэкология 
В баинширэнской свите вместе с костями ахиллобатора обнаружены кости других животных. Эти окаменелости, а также специфика пород, в которых они обнаруживаются, дают основу для предположений о том, в каких условиях существовал ахиллобатор. Установлено, что он делил свою среду обитания с другими динозаврами, среди которых были тероподы среднего размера Erlikosaurus и Segnosaurus, Garudimimus, и возможно Alectrosaurus; массивные анкилозавры Talarurus и Tsagantegia; мелкие маргиноцефалы Amtocephale и Graciliceratops; гадрозавроид Gobihadros; завропод Erketu.  Также присутствовали таксоны, не относящиеся к динозаврам, в основном полуводные и наземные рептилии, такие как черепахи Lindholmemys, Gobiapalone и "Trionyx"; крокодиломорф Paralligator. Рыбы также известны из данного местонахождения, например найдены остатки костных рыб, а также акулы рода Hybodus. Млекопитающие были чрезвычайно редки. 

Сообщалось о разделении пищевых ниш среди видов, например, в случае теризинозавридами Erlikosaurus и Segnosaurus, а также анкилозаврами Talarurus и Tsagantegia. Erketu, возможно, был самым крупным растительноядным палеофауны из Баин-Ширэ.

Филогения 

Cau et al., 2017

Jasinski et al., 2020

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1999 году
Таксоны, описанные Алтангэрэлийн Пэрлэ